Кья́ра Дзаноте́лли (; ) — итальянская кёрлингистка.

В составе женской сборной Италии участник  (заняли двенадцатое место). В составе смешанной парной сборной Италии участник  (заняли шестнадцатое место). .

С 2011 — президент кёрлинг-клуба Curling Club Lago Santo A.S.D. (Чембра).

Достижения 
 : серебро (, ), бронза (2014, 2015).
 : бронза (2016).
 : золото (2009).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2012), серебро (2008), бронза (2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу